Монолі́т — термін, що має такі значення:

 Моноліт — суцільна кам'яна брила, споруда або її частина, висічені з суцільного каменя або зведені з бетону.
 Моноліт — зразок гірської породи або ґрунту, вирізаний великим шматком (непошкодженим).
 «Моноліт» — сучасний рок-гурт.
 МГО «Моноліт»  — молодіжно-спортивна організація націоналістичного спрямування.
 «Моноліт» у серії ігор STALKER — назва одного з угрупувань.

Див. також 
 Монолітне будівництво
 Монолітні конструкції